Kramolín kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kramolín (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Kramolín (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar